El evento Sprint masculino del Campeonato Mundial de Biatlón de 2013 se llevó a cabo el 9 de febrero de 2013, donde participaron 136 atletas en un circuito de 10 km.

Resultado
La carrera comenzó a las 13.00 (hora local)

Referencias

Campeonato Mundial de Biatlón de 2013